Örlogsman kan syfta på:
Örlogsfartyg – sjögående fartyg avsedda för militära ändamål
Portugisisk örlogsman  – en manetliknande kolonial organism
 Örlogsmän – svensk film från 1943